Stâna se poate referi la:

Stâna, Satu Mare
Stâna, Sălaj
Stâna de Mureș, Alba
Stâna de Vale

Altele 
 Pârâul Stâna lui Rusu
 Pârâul dintre Stâne
 Râul Gropșoarele Stână
 Vârful Măgura Stânii, Munții Meseș
 Avenul din Stâna Tomii

 Râul Izvorul Stânei, Latorița
 Râul Izvorul Stânei, Șasa

Vezi și 
 Stânca (dezambiguizare)
 Stanca (dezambiguizare)
 Stan (dezambiguizare)
 Stana (dezambiguizare)

 Râul Stâna (dezambiguizare)
 Stânișoara (dezambiguizare)
 Valea Stânei (dezambiguizare)